Ad Inazuma Eleven fanno riferimento più voci, di seguito elencate.

Videogiochi 
Per Inazuma Eleven sono stati prodotti i seguenti videogiochi:
Inazuma Eleven
Inazuma Eleven 2
Inazuma Eleven 3
Inazuma Eleven GO
Inazuma Eleven Go Chrono Stones
Inazuma Eleven GO Galaxy (videogioco)
Inazuma Eleven 1-2-3!! Endō Mamoru densetsu
Inazuma Eleven Strikers
Inazuma Eleven Strikers 2012 Xtreme
Inazuma Eleven GO Strikers 2013
Inazuma Eleven Dash
Inazuma Eleven Everyday
Inazuma Eleven Future
Inazuma Eleven Online
LINE Puzzle di Inazuma Eleven
Inazuma Eleven SD
 Inazuma Eleven Eiyuu-tachi no Great Road

Manga e anime 
Per Inazuma Eleven sono state prodotte le seguenti serie di anime e manga:
Inazuma Eleven
Inazuma Eleven GO
Inazuma Eleven GO Chrono Stones
Inazuma Eleven GO Galaxy
Inazuma Eleven Ares
Inazuma Eleven Orion no Kokuin

Su Wikipedia esistono anche pagine relative agli episodi di ogni serie anime:
Episodi di Inazuma Eleven (prima stagione)
Episodi di Inazuma Eleven (seconda stagione)
Episodi di Inazuma Eleven (terza stagione)
Episodi di Inazuma Eleven GO
Episodi di Inazuma Eleven GO Chrono Stones
Episodi di Inazuma Eleven GO Galaxy
Episodi di Inazuma Eleven Ares
Episodi di Inazuma Eleven Orion no kokuin

Sono altresì stati realizzati i seguenti film:
Inazuma Eleven - Il Film - L'attacco della squadra più forte - Gli Ogre (film di Inazuma Eleven 3)
Gekijōban Inazuma Eleven GO - Kyūkyoku no kizuna Gryphon (film di Inazuma Eleven GO)
Gekijōban Inazuma Eleven GO vs Danball senki W (film di Inazuma Eleven GO Chrono Stones, crossover con Danball Senki W)
Inazuma Eleven - Chō jigen dream match (film finale di Inazuma Eleven GO Galaxy)

Personaggi 
Su Wikipedia sono state create delle pagine relative ai personaggi:
Personaggi di Inazuma Eleven
Personaggi di Inazuma Eleven GO
Personaggi di Inazuma Eleven GO Chrono Stones
Personaggi di Inazuma Eleven GO Galaxy
Personaggi di Inazuma Eleven Ares
Personaggi di Inazuma Eleven Orion